

Hydronymes 

 Rivière située dans le département du Loiret : Bionne (Loiret)
 Rivière située dans le département de la Marne : Bionne (Marne)

Toponymes 

 Lieu-dit de la commune de Chécy, dans le département du Loiret, bordé par la rivière Bionne.

Homonymie d'hydronyme